Medibank International 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Medibank International rozgrywany w dniach 4–12 stycznia 2008 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 465 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Australii

en:2008 Medibank International